Ланволло́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав  кантона Плуа. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22121.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 115 км северо-западнее Ренна, в 21 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 764 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 949 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 682 были экономически активными, 267 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 682 активных работали 615 человек (338 мужчин и 277 женщин), безработных было 67 (24 мужчины и 43 женщины). Среди 267 неактивных 72 человека были учениками или студентами, 121 — пенсионерами, 74 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом XVI века, известный как «Отель Кератри». Исторический памятник с 1922 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор